

Населені пункти та їхні частини
 Окул — село в гміні Ґраєво Ґраєвського повіту Підляського воєводства
 Окул — село в гміні Балтув Островецького повіту Свентокшиського воєводства
 Окул — частина міста Ополе в Опольському воєводстві

Примітки